TinyButStrong (сокр. TBS) это относительно лёгкий интерпретирующий обработчик веб-шаблонов для PHP. В ряде интернет обзоров перечислен в списке лучших обработчиков шаблонов на PHP.

Особенности 
Инструмент TinyButStrong был спроектирован таким образом, чтобы можно было разрабатывать шаблоны при помощи простого использования визуальных редакторов (например, Dreamweaver или FrontPage), а также он позволяет создавать скрипты JavaScript в динамическом режиме. Данный инструмент содержит в себе всего 8 функций, при этом обеспечивает высокую эффективность работы. Это позволяет объединять шаблоны с переменными PHP или системами управления базами данных MySQL, PostgreSQL или SQLite.

В отличие, например, от Smarty не является вариацией на тему процедурного языка программирования, а использует механизмы привязки тегов шаблона к структуре и тегам HTML. Это упрощает его использование с WYSIWYG редакторами HTML. Также включает средства непосредственного подключения SQL запросов (без предварительного формирования из них массивов) к шаблонам TBS и.т.д.

Разработчики относят TBS к шаблонным системам третьего типа, где первый тип — это использование в качестве шаблонной системы самого PHP, а второй — программируемые шаблоны, такие как в Smarty.

Библиотека реализована в виде PHP-класса, который может быть расширен пользовательскими плагинами и распространяется под лицензией LGPL. Плагины включает в себя набор функций PHP или один класс PHP, который должны соответствовать специальному синтаксису, рассчитанному шаблонизатором TBS. Например: плагины базы данных - упрощают процесс распознания новых типов базы данных,другие плагины помогают пользователю добавлять к TBS рабочие функции или изменять его главные методы, что делает шаблонизатор более специализированным.

Пользователями различных CMS и CMF разработаны модули привязки этого шаблонного движка. Среди таких систем можно назвать Joomla, MODx, CodeIgniter, Kohana, Symfony и др.

Класс-расширение этой библиотеки TinyButStrong OOo, позволяющий генерировать документы в формате OpenOffice.org, в октябре 2005 занял 5-е место в PhpClasses Innovation Award — конкурсе, проводимом популярным сайтом PHPClasses.

Недостатки 

Основной недостаток TBS — невысокое быстродействие. Эта библиотека выполняет достаточно сложный анализ HTML кода в момент формирования HTML-страницы из шаблона (TinyButStrong — в отличие от Smarty, это не компилирующий обработчик шаблонов). Впрочем проблема может быть решена путём подключения плагина кеширования.

Другой тонкий момент заключается в том, что при всей простоте начального освоения этого обработчика шаблонов, для его достаточно «продвинутого» использования необходимо понимать внутренние механизмы работы библиотеки. В противном случае слишком легко написать шаблон с ошибкой, непредусмотренным поведением, или имеющий катастрофически низкое быстродействие.

Простота использования TinyButStrong (особенно совместно с WYSIWYG редакторами HTML) часто приводит к применению его в сайтах-однодневках, которые из за отсутствия поддержки или ошибок в исходном коде веб-приложения вскоре перестают нормально функционировать. Поиск в google по строке «TinyButStrong error» даёт достаточно грустную статистику подобной «популярности» этой библиотеки.

Пример кода 
Следующий код выведет содержимое таблицы MySQL в виде «полосатой» HTML таблицы.

HTML часть:
<html>
<body>
<p align="center" class="title-page">Пример подключения данных из MySQL</p>
<table border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
  <tr bgcolor="#CACACA">
    <td width="50"><strong>Место</strong></td>
    <td width="150"><strong>Ник</strong></td>
    <td width="50"><strong>Очков</strong></td>
    <td width="100"><div align="center"><strong>Дата</strong></div></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#F0F0F0">
    <td>[blk1.#]</td>
    <td>[blk1.res_name;block=tr]</td>
    <!-- выражение block=tr декларирует границы блока, неявного цикла по записям blk1 -->
    <td><div align="right">[blk1.res_score]</div></td>
    <td><div align="center">[blk1.res_date;frm='mm-dd-yyyy']</div></td>
  </tr>
  <!-- два одноимённых блока трактуются как секции одного и того же блока, -->
  <!-- которые, если не указано иное, выполняются последовательно друг за другом -->
  <tr bgcolor="#E6E6E6">
    <td>[blk1.#]</td>
    <td>[blk1.res_name;block=tr]</td>
    <td><div align="right">[blk1.res_score]</div></td>
    <td><div align="center">[blk1.res_date;frm='mm-dd-yyyy']</div></td>
  </tr>
  <!-- Секция NoData выполняется только если блок не содержит данных -->
  <tr bgcolor="#E6E6E6">
    <td colspan="4" bgcolor="#FFCFB9">[blk1;block=tr;nodata]Данные отсутствуют.</td>
  </tr>
</table>
<p align="center">Выведено [blk1.#] строк.</p>
</body>
</html>

PHP-часть:
<?php

include_once('tbs_class.php') ;

// Подключаемся к БД
if (!isset($_SERVER)) $_SERVER=&$HTTP_SERVER_VARS ; //PHP<4.1.0
require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/cnx_mysql.php');
// Файл cnx_mysql.php содержит следующие строки:
// $cnx_id = mysql_connect('localhost','user','password') ;
// mysql_select_db('dbname',$cnx_id) ;

// создаём экземпляр TBS
$TBS = new clsTinyButStrong ;
// подгружаем шаблон
$TBS->LoadTemplate('tbs_us_examples_datamysql.htm') ;
// подключаем данные для вывода в таблице
$TBS->MergeBlock('blk1',$cnx_id,'SELECT * FROM t_tbs_exemples') ;
// закрываем БД
mysql_close($cnx_id) ;
// Выводим HTML
$TBS->Show() ;

?>

Примечания

См. также 

 Шаблонизатор

Ссылки 
 www.tinybutstrong.com  — Официальный сайт
 Ищем альтернативу Смарти, статья на hostinfo.ru

PHP
Свободные инструменты для разработки программного обеспечения
Веб-программирование
Шаблонные системы
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL